Энрайт () — фамилия ирландского происхождения.

Известные носители:
 Энрайт, Адам (род. 1983) — канадский кёрлингист, чемпион Олимпийских игр (2010).
  (род. 1986) — американский бейсболист, игрок Мексиканской лиги бейсбола в составе клуба «Тигрес де Кинтана-Роо».
  (1890—1946) — американский легкоатлет, участник Летних Олимпийских игр 1912 года.
  (1920—2002) — британский писатель и поэт, лауреат Королевской золотой медали за поэзию (1981).
  (род. 1986) — британский политик, депутат Европейского парламента (1979—1984), член Палаты общин Парламента Великобритании (1991—1995).
  (род. 1964) — канадский легкоатлет, серебряный медалист Паралимпийских игр 1988 года в метании копья.
  (1895—1975) — американский бейсболист, игрок клуба «Нью-Йорк Янкиз».
  (род. 1954) — американский порнографический режиссёр, лауреат AVN Awards (1994), член Зала славы XRCO (c 2000).
 Энрайт, Джозеф Фрэнсис (1910—2000) — командир американской подводной лодки SS-311 «Арчерфиш», затопившей 29 ноября 1944 года японский авианосец «Синано».
  (1864—1898) — американский моряк, обладатель Медали Почёта за спасение тонущих сослуживцев (1886).
  (род. 1954) — американский бейсболист, игрок клуба «Чикаго Уайт Сокс».
  (род. 1981) — игрок в австралийский футбол, трёхкратный чемпион Австралии в составе клуба «Джелонг» (2007, 2009, 2011).
  (род. 1955) — ирландский журналист, лауреат премии Джейкобс (1978).
  (род. 1952) — ирландский политик, член Сената Ирландии (1997).
  (1950—2003) — австралийский драматург, номинант на премию «Оскар» за лучший сценарий (1993), лауреат премии Хелпманна за лучшую новую австралийскую работу (2001).
 Энрайт, Нил — австралийский эколог растений, профессор Университета Мёрдока, главный редактор журнала Plant Ecology.
  (род. 1974) — ирландский политик, член Палаты представителей Ирландии (2002—2011).
 Энрайт, Пэт (род. 1945) — американский музыкант в стиле блюграсс, участник ансамбля Nashville Bluegrass Band, 4-кратный лауреат премии «Грэмми» (1993, 1995, 2001).
  (1901—1960) — игрок в американский футбол.
  (1896—1965) — американский кинорежиссёр.
  (род. 1929) — игрок в канадский футбол.
  (1871—1953) — комиссар Департамента полиции Нью-Йорка (1918—1925).
  (род. 1990) — пуэрто-риканская волейболистка,
  (род. 1940) — ирландский политик, член Палаты представителей Ирландии (1969—1992, 1997—2002), член Сената Ирландии (1993—1997).
  (1907—1968) — американская детская писательница, лауреат Медали Джона Ньюбери (1939).
 Энрайт, Энн (род. 1962) — ирландская писательница, лауреат Букеровской премии (2007).

Примечания